Prästagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Prästagölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Prästagölen (Jälluntofta socken, Småland), sjö i Hylte kommun,

Se även
Prästgöl, sjö i Vimmerby kommun, 
Prästgölen, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn